Paasilinna est un nom originaire de Finlande qui signifie « forteresse de pierre » en finnois. Employé seul, il pourrait se référer à, par ordre alphabétique :
 Arto Paasilinna (1942-2018), écrivain finlandais 
 Erno Paasilinna (1935-2000), écrivain finlandais
  (né en 1947), écrivain finlandais
 Reino Paasilinna (1939-2022), homme politique finlandais, député européen

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois